Stectorium bezeichnet:

 eine antike Stadt in Phrygien, siehe Stektorion
 ein auf diese Stadt zurückgehendes Titularbistum, siehe Titularbistum Stectorium